RDN, RdN oder Rdn steht für:

 Doppelnutzung Rotbunt, Rasseschlüssel eine Hausrindrasse
 Radiodiffusion Nationale, ein ehemaliger französischer Rundfunksender
 Rat der Nationen, eine internationale Organisation aus virtuellen Staaten 
 Regeldachneigung, die Dachneigung, bis zu der sich eine Dachdeckung in der Regel als regensicher erwiesen hat. siehe Dachneigung#Regeldachneigung
 Regional District of Nanaimo, ein Bezirk in der kanadischen Provinz British Columbia
 Reichsdreiecksnetz, Vorläufer des Deutschen Hauptdreiecksnetzes
 Relative Distinguished Name, ein Fachausdruck aus dem IT-Bereich
 Rockin da North, eine finnische Hip-Hop-Gruppe
 Drehstrom-Kollektormotor, oder auch Regelbarer Drehstrom Nebenschlussmotor ein spezieller, aber veralteter Elektromotorentyp
 Randnotiz, ein Scholion am Rand eines Textes

 
RDN